Dit is een lijst van planetoïden 201-300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (201) Penelope || - || 7 augustus 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| (202) Chryseïs || - || 11 september 1879 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (203) Pompeja || - || 25 september 1879 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (204) Kallisto || - || 8 oktober 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| (205) Martha || - || 13 oktober 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| (206) Hersilia || - || 13 oktober 1879 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (207) Hedda || - || 17 oktober 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| (208) Lacrimosa || - || 21 oktober 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| (209) Dido || - || 22 oktober 1879 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (210) Isabella || - || 12 november 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| (211) Isolda || - || 10 december 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| (212) Medea || - || 6 februari 1880 || Pula || J. Palisa
|-
| (213) Lilaea || - || 16 februari 1880 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (214) Aschera || - || 29 februari 1880 ||Pula || J. Palisa
|-
| (215) Oenone || - || 7 april 1880 || Berlijn || V. Knorre
|-
| (216) Kleopatra || - || 10 april 1880 || Pula || J. Palisa
|-
| (217) Eudora || - || 30 augustus 1880 || Marseille || J. Coggia
|-
| (218) Bianca || - || 4 september 1880 || Pula || J. Palisa
|-
| (219) Thusnelda || - || 30 september 1880 || Pula || J. Palisa
|-
| (220) Stephania || - || 19 mei 1881 || Wenen || J. Palisa
|-
| (221) Eos || - || 18 januari 1882 || Wenen || J. Palisa
|-
| (222) Lucia || - || 9 februari 1882 || Wenen || J. Palisa
|-
| (223) Rosa || - || 9 maart 1882 || Wenen || J. Palisa
|-
| (224) Oceana || - || 30 maart 1882 || Wenen || J. Palisa
|-
| (225) Henrietta || - || 19 april 1882 || Wenen || J. Palisa
|-
| (226) Weringia || - || 19 juli 1882 || Wenen || J. Palisa
|-
| (227) Philosophia || - || 12 augustus 1882 || Parijs || P. P. Henry
|-
| (228) Agathe || - || 19 augustus 1882 || Wenen || J. Palisa
|-
| (229) Adelinda || - || 22 augustus 1882 || Wenen || J. Palisa
|-
| (230) Athamantis || - || 3 september 1882 || Bothkamp || K. de Ball
|-
| (231) Vindobona || - || 10 september 1882 || Wenen || J. Palisa
|-
| (232) Russia || - || 31 januari 1883 || Wenen || J. Palisa
|-
| (233) Asterope || - || 11 mei 1883 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (234) Barbara || - || 12 augustus 1883 || Clinton ||  C. H. F. Peters
|-
| (235) Carolina || - || 28 november 1883 || Wenen || J. Palisa
|-
| (236) Honoria || - || 26 april 1884 || Wenen || J. Palisa
|-
| (237) Coelestina || - || 27 juni 1884 || Wenen || J. Palisa
|-
| (238) Hypatia || - || 1 juli 1884 || Berlijn || V. Knorre
|-
| (239) Adrastea || - || 18 augustus 1884 || Wenen || J. Palisa
|-
| (240) Vanadis || - || 27 augustus 1884 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (241) Germania || - || 12 september 1884 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (242) Kriemhild || - || 22 september 1884 || Wenen || J. Palisa
|-
| (243) Ida || - || 29 september 1884 || Wenen || J. Palisa
|-
| (244) Sita || - || 14 oktober 1884 || Wenen || J. Palisa
|-
| (245) Vera || - || 6 februari 1885 || Madras || N. R. Pogson
|-
| (246) Asporina || - || 6 maart 1885 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (247) Eukrate || - || 14 maart 1885 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (248) Lameia || - || 5 juni 1885 || Wenen || J. Palisa
|-
| (249) Ilse || - || 16 augustus 1885 || Clinton ||  C. H. F. Peters
|-
| (250) Bettina || - || 3 september 1885 || Wenen || J. Palisa
|-
| (251) Sophia || - || 4 oktober 1885 || Wenen || J. Palisa
|-
| (252) Clementina || - || 11 oktober 1885 || Nice || J. Perrotin
|-
| (253) Mathilde || - || 12 november 1885 || Wenen || J. Palisa
|-
| (254) Augusta || - || 31 maart 1886 || Wenen || J. Palisa
|-
| (255) Oppavia || - || 31 maart 1886 || Wenen || J. Palisa
|-
| (256) Walpurga || - || 3 april 1886 || Wenen || J. Palisa
|-
| (257) Silesia || - || 5 april 1886 || Wenen || J. Palisa
|-
| (258) Tyche || - || 4 mei 1886 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (259) Aletheia || - || 28 juni 1886 || Clinton ||  C. H. F. Peters
|-
| (260) Huberta || - || 3 oktober 1886 || Wenen || J. Palisa
|-
| (261) Prymno || - || 31 oktober 1886 || Clinton ||  C. H. F. Peters
|-
| (262) Valda || - || 3 november 1886 || Wenen || J. Palisa
|-
| (263) Dresda || - || 3 november 1886 || Wenen || J. Palisa
|-
| (264) Libussa || - || 22 december 1886 || Clinton ||  C. H. F. Peters
|-
| (265) Anna || - || 25 februari 1887 || Wenen || J. Palisa
|-
| (266) Aline || - || 17 mei 1887 || Wenen || J. Palisa
|-
| (267) Tirza || - || 27 mei 1887 || Nice || A. Charlois
|-
| (268) Adorea || - || 8 juni 1887 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (269) Justitia || - || 21 september 1887 || Wenen || J. Palisa
|-
| (270) Anahita || - || 8 oktober 1887 || Clinton ||  C. H. F. Peters
|-
| (271) Penthesilea || - || 13 oktober 1887 || Berlijn || V. Knorre
|-
| (272) Antonia || - || 4 februari 1888 || Nice || A. Charlois
|-
| (273) Atropos || - || 8 maart 1888 || Wenen || J. Palisa
|-
| (274) Philagoria || - || 3 april 1888 || Wenen || J. Palisa
|-
| (275) Sapientia || - || 15 april 1888 || Wenen || J. Palisa
|-
| (276) Adelheid || - || 17 april 1888 || Wenen || J. Palisa
|-
| (277) Elvira || - || 3 mei 1888 || Nice || A. Charlois
|-
| (278) Paulina || - || 16 mei 1888 || Wenen || J. Palisa
|-
| (279) Thule || - || 25 oktober 1888 || Wenen || J. Palisa
|-
| (280) Philia || - || 29 oktober 1888 || Wenen || J. Palisa
|-
| (281) Lucretia || - || 31 oktober 1888 || Wenen || J. Palisa
|-
| (282) Clorinde || - || 28 januari 1889 || Nice || A. Charlois
|-
| (283) Emma || - || 8 februari 1889 || Nice || A. Charlois
|-
| (284) Amalia || - || 29 mei 1889 || Nice || A. Charlois
|-
| (285) Regina || - || 3 augustus 1889 || Nice || A. Charlois
|-
| (286) Iclea || - || 3 augustus 1889 || Wenen || J. Palisa
|-
| (287) Nephthys || - || 25 augustus 1889 || Clinton ||  C. H. F. Peters
|-
| (288) Glauke || - || 20 februari 1890 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (289) Nenetta || - || 10 maart 1890 || Nice || A. Charlois
|-
| (290) Bruna || - || 20 maart 1890 || Wenen || J. Palisa
|-
| (291) Alice || - || 25 april 1890 || Wenen || J. Palisa
|-
| (292) Ludovica || - || 25 april 1890 || Wenen || J. Palisa
|-
| (293) Brasilia || - || 20 mei 1890 || Nice || A. Charlois
|-
| (294) Felicia || - || 15 juli 1890 || Nice || A. Charlois
|-
| (295) Theresia || - || 17 augustus 1890 || Wenen || J. Palisa
|-
| (296) Phaëtusa || - || 19 augustus 1890 || Nice || A. Charlois
|-
| (297) Caecilia || - || 9 september 1890 || Nice || A. Charlois
|-
| (298) Baptistina || - || 9 september 1890 || Nice || A. Charlois
|-
| (299) Thora || - || 6 oktober 1890 || Wenen || J. Palisa
|-
| (300) Geraldina || - || 3 oktober 1890 || Nice || A. Charlois|}

Planetoïdenlijsten